Sezon 1962/63 Division 1.

Tabela końcowa

Awans do Division 1 
 AS Saint-Etienne
 FC Nantes

Najlepsi strzelcy 

1962 w piłce nożnej
1962 we Francji
1963 w piłce nożnej
1963 we Francji
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Francji